Mont Wilson peut désigner :
 mont Wilson, en Californie ;
 Observatoire du Mont Wilson, en Californie ;
 mont Wilson, au Colorado.